Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 St Albans – miasto w hrabstwie Hertfordshire w Wielkiej Brytanii
 City of St. Albans – dystrykt obejmujący to miasto
Miejscowości w USA:
 St. Albans – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 St. Albans – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Franklin
 St. Albans – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Kanawha
Gminy w USA:
 St. Albans (ang. St. Albans Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 St. Albans (ang. St. Albans Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 St. Albans (ang. St. Albans Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 St. Albans (ang. St. Albans Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Franklin

Inne:
 HMS "St Albans" – brytyjski i norweski niszczyciel z II wojny światowej